Romanins, és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

És a l'extrem sud-occidental del terme municipal, a la dreta del barranc del Mas de Mitjà, a l'extrem de llevant del Pla de Sobes. Aquest barranc pren, en aquest tram, el nom de barranc de Romanins.

Es tracta d'un partida formada per un camp de conreu.

Etimologia 
Segons Joan Coromines, el topònim Romanins és la transposició en topònim del nom comú de la planta del romaní, del llatí ros marinus.

Referències

Bibliografia 
 COROMINES, Joan. "Romaní, Romanins, amb Ramonet i Ramoneda". A Onomasticon Cataloniae. VI. O-Sai. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa", 1996. .

Enllaços externs 

 Romanins en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Romanins